Villa Adele – ad Anzio
 Villa Adele – a San Vittore Olona